Jersey City Skeeters kan syfta på:
 Jersey City Skeeters (1902–1915) – en basebollklubb 1902–1915
 Jersey City Skeeters (1928–1933) – en basebollklubb 1928–1933